Csurgó beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Csurgó
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Csurgó
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Csurgó

Csurgó ist der Familienname von:

 Virág Csurgó (* 1972), ehemalige ungarische Tennisspielerin